Kiss György
 Kiss György (1839–1891) orvos, szemész, fül-orr-gégész
 Kiss György (1852–1919) szobrász
 Kiss György Szabó György (1920–2011) írói álneve
 Kiss György (1923) orvos, orvosi szakíró
 Kiss György (1923–2000) amatőrcsillagász, lokálpatrióta, a későbbi Kiss György Csillagda alapítója
 Kiss György (1931) pszichológus
 Kiss György (1936–1987) atléta, hosszútávfutó, olimpikon
 Kiss György (1943–2016) szobrász, festő, éremművész
 Kiss György (1949) jogász, országgyűlési képviselő
 Kiss György (1950) síelő, síugró
 Kiss György (1953) jogtudós, az MTA tagja
 Kiss György (1975) labdarúgó (Dunaferr)

hasonló nevűek
 Kiss György Ádám (1954) színházi rendező
 Kiss György Botond növénygenetikus